Джанлука Манкусо (; 3 февраля 1998, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, опорный полузащитник.

Отец Джанлуки, Алехандро — известный аргентинский футболист, участник чемпионата мира 1994 года.

Клубная карьера 
Манкусо — воспитанник клуба «Велес Сарсфилд». 16 апреля 2017 в матче против «Олимпо» он дебютировал в аргентинской Примере.

18 августа Джанлука подписал арендное соглашение с итальянской «Фоджей» на два года с правом выкупа, но уже неделю спустя было объявлено, что аргентинца в клубе не будет.

Международная карьера 
В 2015 году Манкусо принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Парагвае. На турнире он сыграл в матчах против команд Боливии, Бразилии, Парагвая, Колумбии, Уругвая и дважды Эквадора.

В том же году Джанлука принял участие в юношеском чемпионате мира в Чили. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Мексики и Австралии.

Достижения 
Международные

 Аргентина (до 17)
  Юношеский чемпионат Южной Америки — 2015

Примечания

Ссылки 
 Profile at Vélez Sarsfield’s official website 
 Profile at BDFA 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Реал Вальядолид B»